

Zmarli 
 Arystarch z Samos